Ƣ, ƣ (га, в Юникоде называется лигатура OI) — буква расширенной латиницы. Обозначает звонкий велярный/увулярный спирант . Использовалась в Яналифе для тюркских языков.

В алфавите располагалась между буквами G и H.

В настоящее время её использование приостановлено, и её редко можно найти в шрифтах, так как все языки, использовавшие варианты латиницы с данной буквой, перешли на кириллицу, новый вариант латиницы или ранее использовавшееся арабское письмо (в Китае).

Букву Ƣ можно встретить на банкнотах КНР, выпущенных до 1983 года.

Юникод 
В Юникод буква занесена под неправильным названием  resp.  (заглавная/строчная буква латиницы OI), хотя никакого отношения к буквам O или I га не имеет.. Однако согласно политике Юникода однажды присвоенные символам названия больше не меняются, поэтому название символа не было исправлено.

См. также 
 Список латинских букв

Ссылки

Примечания 

Новый тюркский алфавит